Topdivisie 1993 (Kazachs Бірінші Лигасы) was het tweede seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd:

Kort overzicht van het seizoen
Het tweede seizoen van de Topdivisie werd gespeeld tussen 6 april 1993 en 15 november van dat jaar.

De opzet van de competitie was min of meer ongewijzigd ten opzichte van vorig seizoen: 26 clubs streden om de titel; zij deden dat in eerste instantie in twee voorrondegroepen, waarna er een kampioens- en een degradatiegroep werden gevormd, zij het dat de kampioenscompetitie uit 12 teams bestond en de degradatiecompetitie uit 13 (omdat Kökşetaw FK zich gedurende het seizoen terugtrok); nieuw was wel dat zowel de kampioens- als de degradatiegroep een hele competitie speelde en dat alle ploegen in die tweede fase van het seizoen met 0 punten startten. Omdat de Qazaqstannıñ Futbol Federacïyası de competitie terug wilde brengen tot 17 ploegen, moesten er aan het eind van het seizoen 8 clubs degraderen naar de nieuw gevormde Pervoj-Liga.

Qayrat FK Alma-Ata was de titelverdediger; de club had het kampioenschap in het eerste seizoen van de Topdivisie vooral te danken gehad aan de ervaring die zij meebracht uit de eredivisie van de voormalige Sovjet-Unie. Die voorsprong was de ploeg nu kwijt, want Qayrat slaagde er niet in de titel te prolongeren: sterker nog, de club zakte af naar de 11de plaats. De nieuwe kampioen was Ansat FK Pavlodar, die zich daarmee als eerste Kazachse club plaatste voor het Aziatisch kampioenschap voor landskampioenen.

De beker ging dit jaar naar debutant Dostıq FK Alma-Ata, dat Taraz FK Jambıl in de finale met 4-2 verraste; voor dit laatste club was het de tweede maal op rij dat de bekerfinale werd verloren. Als kleine pleister op de wonde mocht Taraz FK Jambıl anderhalf jaar later toch Azië in, omdat Dostıq FK Alma-Ata zich om financiële redenen terugtrok.

De naam Dostıq FK Alma-Ata is gevallen: het was de opvallendste van de vier promovendi. De ploeg beëindigde de voorronde (groep A) nog verrassend als eerste, maar in de aansluitende kampioenscompetitie kwam - vanwege de reeds genoemde financiële problemen - de klad erin en uiteindelijk zou de ploeg als zevende eindigen. Dat was meteen ook het laatste wapenfeit van de club, want na dit seizoen trok zij zich terug uit de competitie, zodat de volgende editie niet met 17, maar met 16 ploegen gespeeld zou worden. Ook de drie andere promovendi, Dïnamo FK Alma-Ata, Namıs FK Alma-Ata en Qaraşığanaq Aqsay, was geen lang leven in de Topdivisie beschoren: zij degradeerden meteen weer. De vijf overige degradanten waren Ajar FK Kökşetaw, Eñbek FK Jezqazğan, Munayşı FK Aqtaw, Qaysar FK Qızılorda en Taldıqorğan FK. Van de acht genoemde degradanten zouden alleen de laatste vier ooit terugkeren op het hoogste niveau.

Clubs

Kaart

Voorronde 1993

Eindstand groep A

Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten groep A

1 Wedstrijdresultaat ongeldig verklaard; reglementaire uitoverwinning, zonder doelpunten.

2 Wedstrijdresultaat ongeldig verklaard; reglementaire thuisoverwinning, zonder doelpunten.

Eindstand groep B

Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

† Kökşetaw FK trok zich na enkele speelronden terug. De behaalde resultaten werden ongeldig verklaard. De club zal volgend seizoen in de nieuwe Pervoj-Liga spelen.

Resultaten groep B

3 Wedstrijdresultaat ongeldig verklaard; reglementaire uitoverwinning, zonder doelpunten.

Kampioensgroep

Eindstand 1993

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 1993

4 Wedstrijdresultaat (1-1) ongeldig verklaard; reglementaire thuisoverwinning, zonder doelpunten

Degradatiegroep

Eindstand 1993

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

° Kökşetaw FK had zich na enkele speelronden in de voorronde teruggetrokken. De club zal volgend seizoen in de nieuwe Pervoj-Liga spelen.

Resultaten 1993

5 Wedstrijd niet gespeeld; reglementaire thuisoverwinning, zonder doelpunten.

6 Wedstrijd niet gespeeld; reglementaire uitoverwinning, zonder doelpunten.

7 Wedstrijdresultaat (2-2) ongeldig verklaard; wedstrijd overgespeeld (0-2).

8 Wedstrijdresultaat (1-1) ongeldig verklaard; wedstrijd overgespeeld (1-2).

Topscorers 1993

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)
 Statistieken op de site van Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола (Russisch)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 1993